Guei Thérèse est une actrice ivoirienne connue pour son rôle en tant que seconde femme de Dosso Tiékoumba, ex-épouse de Michel Bohiri et mère de Nastou Traoré dans la série Ma Famille.

Actrice ivoirienne
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)